Jaya Bakti (Enok), een bestuurslaag in Indonesië
Jaya Bakti (Madang Suku I), een bestuurslaag in Indonesië
Jaya Bakti (Tuah Negeri), een bestuurslaag in Indonesië